Праудин — русская фамилия, предположительно видоизменённая Праудиньш ()

Известные носители 
 Праудин, Анатолий Аркадьевич (род. 1961) — российский театральный режиссёр.
 Праудин, Борис Индрикович (1908—1975) — театральный режиссёр, заслуженный артист ЛССР.